У Тяньми́н (, 5.12.1939 — 4.3.2014) — китайский кинорежиссёр.

Биография 
Родился в 1939 году в уезде Саньюань провинции Шэньси. В 1960 году поступил на кинокурсы, организованные Сианьской киностудией. В 1966 году из-за Культурной революции кинопроизвдоство в Китае было прекращено, но в 1974 году была вновь открыта Пекинская киноакадемия, и в 1974—1979 годах У Тяньмин обучался там на режиссёра.

В 1982 году У Тяньмин снял в Сиане вместе с Тэн Вэньцзи два кинофильма, а затем снял свой первый собственный фильм «Река не имеющая буев». Коммерческий успех этого фильма привёл к тому, что в 1983 году У Тяньмин был назначен директором Сианьской киностудии, став самым молодым директором киностудии в КНР.

В 1984 году У Тяньмин снял фильм «Жизнь», обличающий то, что являлось, по его мнению, тремя основными пороками китайского общества: стремление к занятию предлагаемых постов вместо самостоятельного продвижения по жизни, непотизм и фаворитизм, «нездоровые тенденции в партийной жизни». Начиная с фильма «Жизнь» У Тяньмин стал проводить политику производства фильмов, основанных на специфике западных регионов Китая. Он настаивал на съёмке фильмов, поднимающих эстетические и концептуальные стандарты китайского кинематографа, даже если это шло в ущерб коммерческому успеху. Позволив таким режиссёрам, как Тянь Чжуанчжуан и Чэнь Кайгэ снимать некоммерческие фильмы, У Тяньмин вступил в конфликт с У Игуном из Шанхайской киностудии, выступавшим против «элитарного кино».

В 1987 году У Тяньмин дал молодому режиссёру Чжан Имоу снять свой дебютный фильм «Красный гаолян» в обмен на то, что тот снимется в его фильме «Старый колодец». Оба фильма стали популярными в Китае и заслужили международное признание.

В 1989 году политические изменения вынудили У Тяньмина эмигрировать в США. Из-за плохого владения английским языком он не смог найти себя в американской жизни, и в 1994 году вернулся в Китай.

Фильмография

Режиссёр

Продюсер

Актёр

Примечания

Ссылки 
 
 У Тяньмин на Базе данных по китайскому кинематографу

Кинорежиссёры Китая